«Малакофф — Рю-Этьен-Доле» () — станция линии 13 Парижского метрополитена, расположенная в коммуне Малакофф — одном из южных ближайших пригородов Парижа. Названа по самой коммуне Малакофф и одной из близлежащих к станции метро улиц (), получившей своё название по имени французского писателя, поэта и учёного-гуманиста Этьена Доле, ставшего жертвой французской инквизиции.

История 
 Станция открылась 9 ноября 1976 года в составе одного из двух пусковых участков, открывшихся в этот день и коренным образом изменивших историю линии 13 (участок Порт-де-Ванв — Шатийон — Монруж). 
 Пассажиропоток по станции по входу в 2011 году, по данным RATP, составил  человек. В 2013 году этот показатель вырос до  пассажиров (254 место по уровню входного пассажиропотока в Парижском метро).

Галерея

См. также 
 Список станций Парижского метрополитена

Примечания

Источники 
 Roland, Gérard (2003). Stations de métro. D’Abbesses à Wagram. Éditions Bonneton.

Малакофф
Станции Парижского метрополитена
Станции метрополитена, построенные в 1976 году